Michel Alladaye, il est un homme politique béninois né en 1940. Il a été ministre des Affaires étrangères du Bénin de 1972 à 1980.

Biographie 
Né en 1940, Michel Alladaye étudie au Lycée Victor Ballot au Danxomé, Ecole militaire de Saint-Cyr, Ecole supérieure technique du génie, Versailles.

Carrière 
Michel Alladaye une fois rentré, il est nommé commandant du 1er Corps du Génie, Forces Armées à Kandi au Dahomey de 1963-1967 sous le commandement de Christophe Soglo, Marcellin Sourou-Migan Apithy, Tahirou Congacou. Promu au grade de capitaine en 1967. Il Travaille successivement à l'unité du génie, au commandement de l'Etat Major Général de l'Armée puis au commandement du Bataillon des Services. Entre 1972-1980 il est nommé Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 1976-1980, puis de la Législation et des Affaires sociales 1980-1982, et aussi de la Justice de 1980-1983 sous Mathieu Kérékou.

Distinction 

 Chevalier de la Légion d'Honneur

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 

Affaires étrangères
Bénin